Кулеш — многозначный термин.

Кулинария 

 Кулеш — вид похлёбки.

Фамилия 
 Кулеш, Иван (1986—2016) — белорусский преступник.

См. также